Найфельд ( - новое поле) - село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области России, административный центр Найфельдского сельского поселения.

География 
Село Найфельд стоит на левом берегу реки Бира.

Дорога к селу Найфельд идёт на юго-восток от Биробиджана через сёла Птичник, Валдгейм, Красный Восток, Пронькино, Аэропорт и Жёлтый Яр.

Расстояние до Биробиджана около 40 км.

На юг от села Найфельд вниз по левому берегу Биры идёт дорога к селу Петровка и далее до села Русская Поляна, а по мосту на правый берег Биры — к селу Казанка.

Население

Инфраструктура 
 Сельскохозяйственные предприятия Биробиджанского района.

Примечания 

Населённые пункты Биробиджанского района